

Musica 
 Roadrunner Records – etichetta discografica olandese
 Roadrunner United – supergruppo statunitense
 Roadrunner – singolo dei The Modern Lovers del 1976

Altro 
 Roadrunner – uccello
 16421 Roadrunner – asteroide
 IBM Roadrunner – supercomputer IBM che raggiunge un PetaFLOPS di potenza di calcolo

Pagine correlate 
 Road Runner